Se også 205 (tal)

Begivenheder

Født 
 Plotin, græsk filosof

Dødsfald

Sport 

 

05
Artikler om enkelte år